Хортач (, Хортиатис) може да се отнася за:

 Хортач, планина в Егейска Македония, Гърция, чийто най-висок връх също се казва Хортач;
 Хортач, село в дем Пилеа-Хортач;
 Пилеа-Хортач, дем, разположен в планината Хортач, Гръция.

Вижте също 
 Хортачки мост, римски каменен акведукт